Brahmidia är ett släkte av fjärilar. Brahmidia ingår i familjen Brahmaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Brahmidia